Кизи́лов — хутор в составе Грачёвского района (муниципального округа) Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Кизиловка,
 Кизилово,
 Кизиловский,
 Кизиловское

География 
Расстояние до краевого центра: 21 км.

Расстояние до районного центра: 17 км.

История 
До 16 марта 2020 года хутор входил в упразднённый Старомарьевский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения русские составляли 55 %, чеченцы — 38 %.

Инфраструктура 
Медицинскую помощь оказывает фельдшерско-акушерский пункт.

Уличная сеть Кизилова насчитывает 8 улиц (Восточная, Дачная, Западная, Луговая, Майская, Садовая, Северная и Центральная). В границах хутора расположено общественное открытое кладбище площадью 9 тыс. м².

Памятники 
 Братская могила жертв белогвардейского террора. 1919, 1926 годы.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Грачёвского района (Ставропольский край)